Мејвил има више значења:
 Мејвил (Њујорк)
 Мејвил (Висконсин)
 Мејвил (Мичиген)
 Мејвил (Северна Дакота)